Епископ Иосиф II (ум. ок. 1570) — епископ Русской православной церкви, епископ Коломенский и Каширский.

С 1564 года — архимандрит Ярославского Спасского монастыря.

18 марта 1565 года хиротонисан во епископа Коломенского и Каширского.

Никаких сведений о его деятельности не сохранилось. В последний раз упоминается 22 ноября 1569 года. 

Епископ Иосиф II скончался около 1570 года.

Литература